Bârlea se poate referi la:
 Octavian Bârlea (1913-2005), istoric
 Ovidiu Bârlea (1917–1990), culegător de folclor, exeget
 Bârlea, o localitate în județul Cluj, Transilvania, România
 Râul Bârlea, un curs de apă, afluent al râului Dobrunu

Nume de familie românești
Toponime românești